Djeca, najmlađi članovi ljudskog roda. 
 Djeca (glazbeni sastav), hrvatski glazbeni sastav
 Djeca (album), prvi album (2001.) istoimenog sastava
 Djeca (2012.), film Aide Begić-Zubčević.